Schröffelsdorf ist der Name mehrerer Orte

 Zálesí (Schröffelsdorf), Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Nová Dědina (Schröffelsdorf), Ortsteil von Uničov, Okres Olomouc, Tschechien